Очоа ( — вовк) — іспанське прізвище баскського походження. Поширене в Іспанії, Франції, обох Америках та на Філіппінах. Відомі носії прізвища:
 Габріель Очоа Урібе (1929) — колумбійський футболіст (воротар).
 Гільєрмо Очоа (1985) — мексиканський футболіст, воротар.
 Давід Очоа (1977) — венесуельський борець греко-римського стилю.
 Девід Очоа (2001) — американський футболіст мексиканського походження.
 Маріана Очоа (1979) — мексиканська співачка та акторка.
 Маріо Очоа (1927) — мексиканський футболіст.
 Северо Очоа (1905 — 1993) — іспано-американський біохімік, нобелівський лауреат.
 Хосе Очоа (1972) — венесуельський борець греко-римського та вільного стилів.